Senátní obvod Zlín může být
 Senátní obvod č. 78 – Zlín
 Senátní obvod č. 80 – Zlín